Sarniak peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Sarniak, un village dans la voïvodie de Lublin
 Sarniak, un village dans la voïvodie de Poméranie